Джоанни Рошетт (; род. 13 января 1986 года в Монреале, Канада) — канадская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Шестикратная чемпионка Канады (2005—2010), бронзовый призёр зимних Олимпийских игр в Ванкувере. По состоянию на декабрь 2011 года занимает 29-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев (ИСУ).

Джоанни Рошетт — единственная фигуристка, которая выигрывала национальное первенство Канады на всех трёх возрастных уровнях (среди детей, юниоров и взрослых).

Карьера

Личная жизнь 
 В феврале 2010 года, во время Олимпийских игр, за три дня до старта соревнований среди женщин, у Джоанни Рошетт скоропостижно, от сердечного приступа, умерла мать.

Спортивные достижения

Результаты после 2004 года 

 * — место в личном зачете/командное место

Результаты до 2004 года 

 N = детский уровень, J = юниорский уровень

См. также 
 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров 2001
 Фигурное катание на зимних Олимпийских играх 2006 — одиночное катание (женщины)
 Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2007

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сате ИСУ 
 Официальный сайт 

Родившиеся в Монреале
Фигуристы Канады
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2010 года
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники медицинского факультета Университета Макгилла